Вяземски () е град в Хабаровски край, Русия. Административен център е на Вяземски район. Има население от 13 323 души към 2016 г.

История 
Селището е основано през 1894 г. във връзка със строежа на железопътната линия между Хабаровск и Владивосток. Наименувано е на железопътния инженер Орест Вяземски, който е ръководител на строежа.

През 1938 г. получава статут на селище от градски тип, а през 1951 г. е вече град.

Икономика 
Икономиката на града е свързана с дърводобива и дървообработването. Има предприятия обслужващи железопътната линия, произвеждат се строителни материали и хранителни продукти.

География 
Разположен е на Транссибирската магистрала, на около 100 километра южно от Хабаровск.

Население

Климат 
Климатът в града е умереноконтинентален. Средната годишна температура е 2,2 °C, а средното количество годишни валежи е около 675 mm.

Източници 

Градове в Хабаровски край